— сёнэн-ай манга, написанная и проиллюстрированная Миюки Абэ, автором Hakkenden: Touhou Hakken Ibun. Премьера первого сезона аниме-адаптации производства студии Studio Deen состоялась 6 апреля 2016 года, а второго 12 января 2017 года.

Сюжет 
Хару решил, не по своей воле, посетить Канаду, дабы провести летние каникулы в доме своей волевой матери Харуко, которая заявила, что она на «грани смерти», чтобы взвалить на него ответственность за заботу о недавно «подобранном щенке». На самом же деле щенком оказался маленький антисоциальный мальчик по имени Рэн, который никому не доверяет и предпочитает гулять с собаками Харуко. Харуко поручила Хару задание, заботиться о новом братике и помочь ему адаптироваться в современном «цивилизованном» обществе. Со временем их отношения улучшаются и Хару обещает Рэну, что когда закончит школу, он заберёт своего младшего брата в Японию, чтобы жить всем вместе, также и с другими братьями-близнецами, Аки и Симой. Но, по возвращении в Японию, Хару попадает в аварию, в которой погибают его отец и мачеха. Из-за несчастного случая Хару потерял свои воспоминания об этом лете. А спустя 5 лет Рэн приезжает в Японию и заявляет, что будет жить с Хару, называя его своим братом.

Список персонажей

Семья Кайдо 
 — старший брат и глава семьи Кайдо. На четверть канадец. Повстречался с Рэном когда приехал в Канаду к своей матери. Хоть мальчик и был весьма враждебно к нему настроен, он всё же сумел открыть его сердце. После автокатастрофы потерял воспоминания о том лете, когда ездил в Канаду и познакомился с Рэном. При новой встрече с Рэном, был не очень заинтересован в братских отношениях, но снова, и достаточно быстро, привязывается к новому брату. Страдает «братским комплексом», и утверждает, что кроме своих братьев, никого больше не любит. Работал хостом под псевдонимом , но, ради Рэна, ушёл из клуба и открыл кафе «Белый Клык». В детстве над ним насмехались из-за странного цвета глаз, и лишь Рэн счёл их удивительными и красивыми. Проявляет ответную симпатию к Рэну.
 Сэйю: Томоаки Маэно

 — четвёртый и самый младший брат семьи Кайдо. Ранее был диким антисоциальным мальчиком, который никому не доверял. После того, как встретил Хару, его жизнь постепенно изменилась, он стал привыкать к жизни в обществе. Рэн имеет спокойный и уравновешенный характер, он очень честный и умный для своего возраста, не любит, когда его называют ребёнком. После переезда в Японию, поступил в старшую школу и завёл друга. По словам Харуко, есть вероятность, что при рождении ему было дано имя Аллен, а его биологическая мать была наркоманкой, продавшей его за дозу. Однако, это не было подтверждено. Рэн не доверяет и боится тех людей, которые проявляют к нему доброту или милосердие. Испытывает симпатию к Хару.
 Сэйю: Дзюнко Минагава

 — второй брат семьи Кайдо. Он дерзок и упрям, в отличие от близнеца Симы. Имеет небольшой «братский комплекс», по отношению к Хару и Симе. По началу не очень любил Рэна, но со временем, когда братья начали жить все вместе, его чувства потеплели. Учится в университете и работает дизайнером в агентстве.
 Сэйю: Ёсицугу Мацуока

 — третий брат семьи Кайдо. Обладает более спокойным характером, чем Аки, и выше своего брата-близнеца на пол головы. В отличие от Аки, проявляет больше понимания к вещам, связанным с Рэном. Учится в университете и подрабатывает репетитором.
 Сэйю: Такума Тэрасима

 — биологический отец Хару, погиб в автокатастрофе.
 Сэйю: Тэруаки Огава

 — мачеха Хару, погибла в автокатастрофе.
 Сэйю: Юко Сасаки

Родственники семьи Кайдо 
 — двоюродный брат Хару, Аки и Симы. Работает хостом под псевдонимом . Из-за рабочего имени и сильного внешнего сходства его часто сравнивают с Хару. Может быть очень откровенным, а временами и весьма опрометчивым. Он довольно ленив, и долгое время не убирал в квартире после акта мести бывшей девушки. До недавних пор, около десяти лет, жил на Гавайях. Туда его увез отец, скрываясь от людей, которым задолжал большую сумму, а также от семьи Кайдо, у которых тоже занял денег. По этой причине Такаси и Рури Кайдо, а после их смерти и Хару, пришлось много работать, чтобы содержать семью и поставить близнецов на ноги. Будучи ребёнком, Нацуо сильно привязался к Такамуре-сэнсэю, когда тот, работая в больнице, заботился о нём.
 Сэйю: Такуя Сато

 — биологическая мать Хару и приёмная мать Рэна. Харуко может показаться равнодушной, увлечённой только своими делами и работой, однако, она обожает Рэна и, вероятно, приютила его потому, что он напоминает ей Хару. Воспитывала Рэна после того, как Хару вернулся в Японию. Является членом ЦЕРН и дружит с Микико. Не любит, когда Хару называет её «мамой», и требует, чтобы он обращался к ней «Харуко-сан».
 Сэйю: Ацуко Танака

Старшая школа Сорё 
 — работает медбратом в старшей школе Сорё, несмотря на лицензию врача. Он очень заботливый и спокойный, достаточно редко выражает свои эмоции. Рэн часто донимает его вопросами на тему полового воспитания, из-за чего Сиро испытывает неловкость. В прошлом работал врачом в больнице, куда была госпитализирована мать Нацуо. Часто брал в магазин маленьких Хару и Нацуо, чтобы купить им мороженое.
 Сэйю: Рётаро Окиаю

 — лучший друг и одноклассник Рэна. Очень общительный и дружелюбный. Живёт в студенческом общежитии рядом со школой.
 Сэйю: Дзюн Фукусима

 — старшеклассница и лучшая подруга Рэна ещё со средней школы. Она жизнерадостна и беспечна. Рэн занимается дрессировкой её пса, который бывает послушным только когда он находится рядом.
 Сэйю: Рёко Сирайси

 — старшеклассник, презрительно относящийся к другим людям. Он груб, хитер и эгоистичен, а также довольно умён и, как Рэн, является стипендиатом. Акира всегда бесстрастен и спокоен, поэтому трудно сказать о чём он думает. После развода родителей переехал с Хоккайдо в Токио, сейчас живёт в студенческом общежитии. У него есть сестра, Сэри, дочь флористки Кихо Савады из магазина, находящегося по соседству с кафе «Белый Клык». Акира является одним из троих членов «Клуба Коз», вместе с Рэном и Дзюдзэном. Его основная работа заключается в уходе за пастырской собакой, Президентом.

 — классный руководитель Рэна, а также учитель физкультуры.

Друзья семьи Кайдо 
 — бывший хост и сотрудник Хару, с дружественной и живой манерой общения. Он восхищается Хару и следом за ним ушёл из хост-клуба, чтобы работать в его кафе «Белый Клык». Ласково называет Рэна «Рэн-Рэн». Его семья — фермеры из Тибы, поставляют в кафе Хару самые свежие овощи.
 Сэйю: Аюму Мурасэ

, имеет псевдоним , — лучший друг Хару ещё со времен старшей школы. Одевается в женскую одежду и называет себя Киёкой. Помог Хару, когда он решил открыть своё кафе, также работает в баре «Белого Клыка».
 Сэйю: Мицуки Сайга

 — подруга Харуко. Работает адвокатом и помогает семье Кайдо, присматривает за братьями. Так же, как и Харуко, она очень эксцентрична.
 Сэйю: Ёко Соми

 — арендодатель квартиры, в которой раньше жил Хару. Теперь в ней живёт Икуёси, а этажом ниже Такамура-сэнсэй. Под крыльцом дома старика однажды поселилась меленькая собачка, которую он принял за тануки (енотовидную собаку) и начал подкармливать. Заботу о питомце взял на себя Рэн, впоследствии назвав его Тануки.
 Сэйю: Симпати Цудзи

Другие 
 — наследник крупной корпорации. Заинтересован в Нацуо, всегда посещает клуб в его рабочий день. Из-за своей симпатии к хосту даже расторгнул помолвку.

, часто называют , — ученица Симы и первогодка средней школы. Так как её родители развелись, живёт с бабушкой и дедушкой.
 Сэйю: Аой Юки

 и  — супруги, заботившиеся о Харуко и Рэне, когда те жили в Канаде. Фуми также является тётей Харуко по материнской линии.
 Сэйю: Эйдзи Миясита и Каору Катакай

Манга 
С 30 октября 2009 года Миюки Абэ начала выпускать мангу в журнале Сиэль издательства Kadokawa Shoten, а в 2014 году перешла в журнал Изумруд того же издательства. По состоянию на сентябрь 2017 года было опубликовано 11 томов.

Список томов

Аниме 
Режиссёром аниме-адаптации манги стал Синдзи Исихира, сценаристом Ёсико Накамура, анимацией занималась студия Studio Deen, за дизайн персонажей отвечал Мики Такихара. Премьера 10-серийного аниме-сериала состоялась 6 апреля 2016 года. Двухсерийная OVA выпускалась в качестве бонусов к эксклюзивным ограниченным изданиям 10 и 11 томов манги с 1 января по 1 сентября 2017 года. Второй сезон был анонсирован в финальном эпизоде первого сезона. Его премьера состоялась 12 января 2017 года. Серия транслировалась на телеканалах AT-X, Tokyo MX, SUN, BS11, TVS, CTC, tvk, GBS и TVQ.

Список серий

Музыка 
Композиторами серии стали Ясухару Таканаси, Кэндзи Като и Сюдзи Катаяма из группы Team-MAX.
 Открывающие композиции
  исполняет Юсукэ Ята
  исполняет Юсукэ Ята

 Закрывающие композиции
  исполняют Kaidou 4 Kyoudai
  в исполнении Kaidou 4 Kyoudai

Состав группы Kaidou 4 Kyoudai: Дзюнко Минагава, Томоаки Маэно, Ёсицугу Мацуока, Такума Тэрасима.

См. также 
 Hakkenden: Touhou Hakken Ibun другая манга автора Миюки Абэ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме

Studio Deen